Eldorado, lenda indígena da época da colonização da América

Localidades

Brasil 
 Municípios
 Eldorado (Mato Grosso do Sul)
 Eldorado (São Paulo)
 Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul

 Bairros

 Eldorado (Manaus), no Amazonas

 Eldorado (Contagem), em Minas Gerais
 Eldorado (São José do Rio Preto), em São Paulo
 Eldorado (Timóteo), em Minas Gerais

 Outros
 Cachoeira do El Dorado, queda d'água no município de Barcelos, estado do Amazonas

Argentina 
 Eldorado (Misiones), cidade na província de Misiones

Empresas e instituições 
 Cadillac Eldorado, nome de uma linha de automóveis produzidos pela montadora norte-americana Cadillac, fabricados entre 1953 e 2003
 Rádio Eldorado, antigo nome da extinta Rádio Estadão, que tinha sede da cidade de São Paulo, Brasil
 Shopping Eldorado, grande shopping center localizado em na zona oeste da mesma cidade
 Eldorado Brasil, empresa brasileira de papel e celulose, com fábrica em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul
 Rede de Comunicações Eldorado, conhecida como RCE, extinto grupo de comunicação sediado em Santa Catarina.

Ficção 
 El Dorado (1966), filme de 1966 com John Wayne
 El Dorado (Superamigos), personagem do desenho animado Super Amigos
 O Caminho para El Dorado um filme de animação produzido pelo estúdio DreamWorks.

Música 
 "El Dorado (canção)", single do Iron Maiden do álbum The Final Frontier de 2010
 "El Dorado (álbum de Shakira)", álbum da cantora Shakira de 2017
El Dorado (albúm Exodus), canção do grupo EXO de 2015

Desambiguações de topônimos